Лас-Трес-Вильяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 85 км². Население 655 человек (на 2010 год). Расстояние 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Las Tres Villas
 Las Tres Villas
 Las Tres Villas

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии